Дункер Лавалье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дункер Лавалье, Луис (1874—1922) — перуанский композитор.
 Дункер Лавалье, Роберто (1870—1946) — чилийский музыкальный педагог перуанского происхождения.